Il singolare  del Marburg Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Nils Langer era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Simone Vagnozzi ha battuto in finale 2–6, 6–3, 7–5 Ivo Minář.

Teste di serie

  Grega Žemlja (secondo turno)
  Michail Kukuškin (secondo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
  Christophe Rochus (secondo turno)

 Victor Crivoi (primo turno)
 Ivan Serheev (secondo turno)
 Dominik Meffert (ritiro)
 Gastón Gaudio (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Marburg Open 2010